Eubulos ist der Name folgender Personen:

 Eubulos (Politiker) (um 405 v. Chr.–um 335 v. Chr.), griechischer Staatsmann
 Eubulos (Dichter), griechischer Komödiendichter 
 Eubulos von Alexandria, griechischer Philosoph 
 Eubulos (Erzbildner), griechischer Erzbildner
 Eubulos (Bildhauer), griechischer Bildhauer
 Eubulos (Goldschmied), griechischer Goldschmied

Siehe auch:
 Eubuleus (auch Euboulos, Eubouleos oder Eubolos), Gestalt der griechischen Mythologie